Albumy numer jeden w roku 2001 (Japonia)
 Albumy numer jeden w roku 2001 (Polska)
 Albumy numer jeden w roku 2001 (Węgry)

Zobacz też